Сан Кармен има више значења:

 Сан Кармен (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Кармен (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Кармен (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику